En tonande bilabial klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven b i ”bok”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa bilabiala klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är bilabial, vilket betyder att den uttalas genom att läpparna mer eller mindre stänger luftflödet.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Användning i språk 
I svenskan liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa bilabiala klusilen med b. I spanskan förekommer  dialektalt som uttal av bokstaven v, men standarduttalet är .

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den vid förekomst med б. På klassisk grekiska skrevs den med β, men β uttalas i modern grekiska som . 

Fonetik
Konsonantljud